Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон виграли титул, перемігши у фіналі Джиджі Фернандес і Робін Вайт з рахунком 7–6, 5–7, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Virginia Slims of Los Angeles 1988 Doubles Draw

LA Women's Tennis Championships
Тур WTA 1988
Avon